Fabiano Speggiorin (1951) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Luciano Speggiorin (1955) – ex calciatore italiano
 Walter Speggiorin (1952) – ex calciatore italiano